Чугор:
 Чугор — река в Молдавии, приток Прута.
 Чугор — река в России, приток Уролки.